Ehlersiella är ett släkte av ringmaskar. Ehlersiella ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Ehlersiella